Hantak ist der Name von

 Andrej Hanták (* 1985), slowakischer Fußballspieler
 Dick Hantak (* 1938), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football 	
 František Hanták (1910–1990), tschechischer Oboist
 Ted Hantak (* 1962), US-amerikanischer Fußballspieler